Чемпионат мира по лыжным видам спорта 1926 года проводился с 4 по 6 февраля в Лахти (Финляндия).

Лыжные гонки, мужчины

30 км 
4 февраля 1926 года

50 км 
6 февраля 1926 года

Лыжное двоеборье, мужчины 
4 февраля 1926 года

Прыжки с трамплина, мужчины 
4 февраля 1926 года

Медальный зачёт

Ссылки 
 1926 World Championship results from the Lahti City Museum  
 FIS 1926 Cross country results
 FIS 1926 Nordic combined results
 FIS 1926 Ski jumping results

1926
Спорт в Финляндии в 1926 году
Февраль 1926 года
Международные спортивные соревнования в Лахти
Международные соревнования по лыжному спорту в Финляндии
Чемпионаты мира в Финляндии